Dimitrijević ist der Familienname folgender Personen:

 Braco Dimitrijević (* 1948), bosnischer Künstler, Grafiker und Kunsttheoretiker
 Dragutin Dimitrijević (1876–1917), serbischer Politiker und Offizier
 Ivan Dimitrijević (* 1990), serbischer Handballspieler
 Slobodan Dimitrijević (1941–1999), jugoslawischer Schauspieler
 Vladimir Dimitrijević (1934–2011), Schweizer Verleger und Schriftsteller
 Vojin Dimitrijević (1932–2012), jugoslawischer bzw. serbischer Rechtswissenschaftler